Bastet bezeichnet

 Bastet, Göttin in der ägyptischen Mythologie 

Bastet ist der Familienname folgender Personen:
 Evert Bastet (* 1950), kanadischer Segler
 Frédéric L. Bastet (1926–2008), niederländischer klassischer Archäologe 
 Louis Bastet de Crussol (* um 1425; † 1473), französischer Adliger im engen Umfeld von König Ludwig XI. 
 Tancrède Bastet (1858–1942), französischer Maler